Yamhill – città della Contea di Yamhill, Oregon (Stati Uniti d'America)
 Yamhill – nome in codice della tecnologia EM64T, sviluppata da Intel per i propri processori per il supporto al codice a 64 bit